Джефф Эмерик (; 5 декабря 1945, Лондон, Великобритания — 2 октября 2018, Лос-Анджелес, США) — английский звукорежиссёр, музыкальный продюсер. Наиболее известен по своим работам в студии над записями альбомов группы The Beatles — таких, как Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Beatles («Белый альбом»), Abbey Road. Признан как один из лучших инженеров звукозаписи за всю мировую историю отрасли. В числе прочих наград — премии «Грэмми» в номинации «Best Engineered Recording, Non Classical» () за альбомы Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), Abbey Road (1969), Band on the Run (1974); ещё одна «Грэмми» — в 2003 за «Особые заслуги» (Special Merit/:en:Technical Grammy Award).

Биография

Работа в EMI. Сотрудничество с The Beatles 
Джефф Эмерик поступил на работу в EMI в начале сентября 1962, когда ему было ещё 16 лет. Чтобы освоиться с основами своей работы, он был отдан под руководство другого ассистента звукоинженера, Ричарда Лэнхама (). На второй день работы Эмерика в EMI, в комплексе студии «Эбби Роад», Лэнхаму было поручено ассистировать звукоинженеру Норману Смиту, который вечером должен был проводить сессию звукозаписи группы The Beatles. Как новичок, Эмерик не получил оплату за сверхурочную работу в вечернее время, но ему повезло быть свидетелем первой записи The Beatles в окончательно сформированном составе в 1962 году, с барабанщиком Ринго Старром; в ходе этой сессии группа записывала один из своих в недалёком будущем первых хитов — песню «Love Me Do».

В качестве ассистента звукоинженера Эмерик работал на многих ранних сессиях записи The Beatles, а также помогал при записи других музыкантов и артистов, записывавшихся на лейбле, таких как Джуди Гарланд; в частности, он работал помощником звукоинженера на первой пробной записи группы The Hollies в начале 1963 года.

Постепенно повышая своё мастерство (и, соответственно, повышаясь в должностях), Эмерик, в частности, записывал как звукоинженер хит № 1 1966 года в Великобритании — песню группы Manfred Mann Pretty Flamingo.

Эмерик взял на себя обязанности звукоинженера на сессиях звукозаписи The Beatles весной 1966, приняв их от Смита (который перешёл с должности звукоинженера на должность продюсера), по просьбе продюсера группы Джорджа Мартина. Первым альбомом The Beatles, над записью которого Эмерик работал как основной звукоинженер под руководством Мартина, был Revolver, а первым треком для этого альбома, который он записывал, стала песня «Tomorrow Never Knows». Именно Эмерик придумал записать вокал Джона Леннона в этой песне через систему вращающихся динамиков («система Лесли»; ), чтобы получить «неземной» () звук голоса, как хотелось Леннону.

В 1967 Эмерик записывал как звукоинженер «Being for the Benefit of Mr. Kite!» — одну из самых сложных (в смысле звукоинженерной работы) песен для альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Леннон сказал Мартину, что хотел бы в звучании воссоздать «карнавальную атмосферу» цирка Пабло Фанка (), афиша которого вдохновила его на написание песни. Для средней части песни () Эмерик попробовал смикшировать вместе множество звуков ярмарочных органов () и каллиоп в попытке получить нужный эффект; после многих неудачных попыток Мартин посоветовал Эмерику разрезать плёнки с записями органов и каллиоп на короткие кусочки, рассыпать их на пол, а затем склеить в случайном порядке. Смешивание звучания нескольких таких плёнок и дало требуемый «карнавально-цирковой» эффект.

Эмерик прервал свою работу с The Beatles 16 июля 1968, во время сессий записи для альбома The Beatles («Белого альбома»), объяснив, что больше не может работать с группой из-за резко ухудшившейся атмосферы в студии. Он вновь начал работать с The Beatles лишь в 1969 на сессиях записи для альбома Abbey Road.

Эмерик был удостоен премии «Грэмми» в номинации «Best Engineered Recording, Non Classical» () за работу звукоинженера при записи альбомов Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (в 1967) и Abbey Road (в 1969).

Несмотря на свой уход во время записи «Белого альбома», Эмерик остался в хороших отношениях с The Beatles, особенно с Полом Маккартни, который в 1969 году предложил Эмерику покинуть EMI и перейти на работу в их компанию, Apple Corps. Эмерик принял предложение и, в дополнение к обязанностям звукоинженера, контролировал строительство студии звукозаписи Apple.

Работа «после The Beatles» 
Карьера Эмерика после сотрудничества с The Beatles включает работу с Полом Маккартни (в частности, над такими альбомами, как Band On The Run — за который Эмерик получил ещё одну «Грэмми» в 1974, — London Town и Flaming Pie), Элвисом Костелло (для которого, в числе прочего, Эмерик спродюсировал альбомы Imperial Bedroom и All This Useless Beauty), группой Badfinger, Артом Гарфанкелом, американским певцом , канадским певцом , группами America, Supertramp, Cheap Trick, Nazareth, Split Enz, Big Country, Gentle Giant, Mahavishnu Orchestra, Ultravox. Эмерик работал над Journey’s End — первым сольным альбомом , над демозаписями Кейт Буш, благодаря которым она заключила контракт с EMI. Он работал в студии с Джеффом Бэком, а также с  над её дебютным альбомом Get Away from Me (2004), хорошо принятым критиками. Он работал как звукоинженер над альбомом  Bridge of Sighs, и был отмечен прессой за отличное звучание альбома, наряду с самим Трауэром и продюсером Мэтью Фишером.

В 2003 Эмерик получил свою четвёртую «Грэмми» — за «Особые заслуги» (Special Merit/:en:Technical Grammy Award).

В 2006 Джефф Эмерик выпустил свои мемуары, написанные совместно с ветераном музыкальной журналистики Говардом Мэсси (), под названием «Здесь, Там и Везде: Моя жизнь во время записи музыки The Beatles» (, Gotham Books, ISBN 1-59240-179-1).

3 апреля 2007 было сообщено, что Эмерик собирается принять участие в записи кавер-версии альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band с участием, в том числе, таких групп как Oasis, Travis и Razorlight. Для записи новых версий песен Эмерик использовал студийное оборудование конца 1960-х; полученные в результате этой работы записи были переданы по радиостанции BBC Radio 2 2 июня 2007 — в ознаменование 40-летия выпуска альбома.

Альбомы, в записи которых участвовал 
(по данным с Discogs и MusicBrainz.org)

Примечания

Ссылки 
 Video interview at Blender.com on Youtube
 Part 1
 Part 2
 Part 3
 Video Interview at 121st AES at Gearwire.com
 Here, There & Everywhere
 Programme about BBC re-recording of Sgt Pepper
 Recording the Beatles: Geoff Emerick Speaks  at Propeller.com
 Beatles engineer Geoff Emerick on Abbey Road | MusicRadar
 

Лауреаты премии «Грэмми»